Stepnowski ist der Name

 eines polnischen Chemikers, siehe Piotr Stepnowski
 eines polnischen Informatikers, siehe Andrzej Stepnowski
 des Bischofs von Łomża, siehe Janusz Stepnowski